Cilene puede referirse a:

 El monte Cilene, situado en la región griega de Arcadia.

 La antigua ciudad de Cilene, situada en la región griega de Élide.

 La antigua ciudad de Cilene, situada en Eólida, en Asia Menor.

 Cilene, un satélite de Júpiter.

 Cilene, una ninfa de Arcadia.